Но́вица Вели́чкович (; родился , Белград, СФРЮ) — сербский баскетболист, игравший на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
На школьном уровне играл в 1996 году за «Дрвомаркет». С 1998 по 2001 год играл за «Земун», в 2001 пришёл в молодёжный состав белградского «Партизана». Дебютировал за «Партизан» в чемпионате Сербии в сезоне 2004/2005. Признавался самым ценным игроком финала четырёх Адриатической лиги в сезоне 2008/2009 и восходящей звездой Евролиги в сезоне 2008/2009.

23 июня 2009 года подписал контракт с мадридским «Реалом» по схеме 2+1.

В 2016 году Величкович вернулся в «Партизане», где получил капитанскую повязку. В 2021 году завершил карьеру игрока.

Сборная Сербии 
С 2005 по 2006 год играл в молодёжной сборной Сербии. В главной сборной дебютировал на Евробаскете 2007. На Евробаскете 2009 Выиграл серебряные медали.

Достижения

Командные 
 Чемпион Сербии (5): 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
 Обладатель Кубка Радивоя Корача (2): 2008, 2009
 Чемпион Адриатической лиги (3): 2007, 2008, 2009
 Серебряный призёр чемпионата Европы 2009.

Личные 
 MVP финала четырёх Адриатической лиги (2009)
 Восходящая звезда Евролиги (2009)

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК Партизан
 Профиль на сайте БК Реал Мадрид
 Профиль на Draftexpress.com

Баскетболисты Сербии
Баскетболисты Сербии и Черногории
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Мега»
Игроки БК «Брозе»
Игроки БК «Трабзонспор»
Игроки сборной Сербии по баскетболу